Serra da Estrela — maior serra de Portugal Continental
 Serra da Estrela (sub-região) — sub-região estatística portuguesa
 Parque Natural da Serra da Estrela — parque natural situado na região homônima
 Cão da Serra da Estrela — raça de cães
 Queijo Serra da Estrela — tipo de queijo cremoso português

Desambiguações de topônimos